

Muziek
 War Babies (band); een Amerikaanse hardrockband uit Seattle;
 War Babies (album van War Babies), 1992
 "War Babies (album van Hall & Oates)"; het Hall & Oates-album uit 1974;
 "War Baby", een Mick Jagger-nummer afkomstig van het album Primitive Cool;
 "War Baby (single van Tom Robinson)", een Tom Robinson-nummer.

Film
 War Babies (film); de zwart-witfilm uit 1932 met Shirley Temple.